Werdelin ist der Familienname folgender Personen:

 Nikoline Werdelin (* 1960), dänische Dramatikerin
 Lars Werdelin (* 1955), schwedischer Paläontologe
 Jesper Werdelin Simonsen (* 1956), norwegischer Agrarökonom und Politiker